Ervedal (Avis), een plaats in de Portugese gemeente Avis
 Ervedal (Oliveira do Hospital), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital